Pahncke ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Hermann Pahncke (1850–1912), deutscher evangelischer Geistlicher und Autor
 Max Pahncke (Max Willibald Heinrich Pahncke; * 1882, † nach 1959), deutscher Pädagoge, Heimatforscher und Oberstudiendirektor
 Robert Pahncke (1885–1977), deutscher Autor und Studienrat
 Wolfgang Pahncke (1921–1989), deutscher Hochschullehrer und Sporthistoriker

Siehe auch:
 Pahnke